Lomé, grad u Togu
 Lome (Idrija, Slovenija), naselje u općini Idrija, Slovenija